Чемпіонат Європи з футболу серед жінок 2001 — восьмий чемпіонат Європи з футболу серед жінок, що проходив у Німеччині з 23 червня по 7 липня 2001 року. Німеччина виграла турнір втретє поспіль і вп'яте за всю історію проведення.

Результати

Груповий раунд

Група A

Група B

Плей-оф

Посилання 
 Сторінка змагання на сайті УЄФА 

2001 у Німеччині
2001 у жіночому футболі